Vyacheslav Zelimkanovich Bitarov (Verni Sadon, República Socialista Soviética Autónoma de Osetia del Norte, URSS; 21 de febrero de 1961) es un político ruso que se desempeñó como el 5º Presidente de la República de Osetia del Norte-Alania. Además, también ejerció el cargo de Presidente de la Corte Suprema de Osetia del Norte-Alania hasta 2015.

Referencias 
1. Подписан указ об исполняющем обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания

2. Вести. Ru: Исполнять обязанности главы Алании будет республиканский премьер

3. Вячеслав Битаров назначен временно исполняющим обязанности Главы Северной Осетии

Osetios
Presidentes de Osetia del Norte - Alania